Milan Trajkovic (né en 1992), athlète chypriote, spécialiste du 110 m haies ;
 Nikola Trajković (né en 1981), footballeur serbe ;
  (1947-2017), compositeur serbe.